Belloy är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jean-Baptiste de Belloy (1709–1808), fransk kardinal, ärkebiskop av Paris från 1801
 Pierre-Laurent Buirette de Belloy (1727–1775), fransk dramatiker och skådespelare

Franska kommuner med namnet Belloy 
Belloy, Oise i departementet Oise
Belloy-en-Santerre i departementet Somme
Belloy-Saint-Léonard i departementet Somme
Belloy-sur-Somme i departementet Somme
Belloy-en-France i departementet Val-d'Oise

Franska efternamn